Spojení písmen E a Q může mít různé významy:

EQ 
edukační kvocient (z anglického Educational quotient)
ekvalizér nebo ekvalizace, ve zpracování zvuku
emoční kvocient (z anglického Emotional quotient)
encefalizační kvocient (z anglického Encephalization quotient) – poměr hmoty mozku k předpokládané hodnotě pro daný druh živočicha
EverQuest – multiplayerová RPG
 CD-EQ – kód ISO 3166-2 pro provincii Équateur v Demokratické republice Kongo

eq 
zkratka pro slovo ekvivalence
klíčové slovo v některých programovacích jazycích – např. v jazyku symbolických instrukcí (assembleru) pro rovnost (equality)

Zkratky